еПри Нью-Йорка 2022 года () — этап сезона 2021/2022 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые состоялись 16 и 17 июля на городской трассе Бруклина в Бруклинском круизном терминале, Нью-Йорк, США.

Первая гонка

Свободные заезды 
Первая сессия состоялась 15 июля в 16:00 по местному времени. Вторая — 16 июля в 07:00 (UTC-4).

Квалификация 
Погода:  Небольшой дождь. Подсыхающая трасса. Воздух +25…26 °C. Трасса +31…29 °C.

Квалификация началась в 08:40 по местному времени (UTC-4). Поул-позицию впервые в сезоне завоевал гонщик  Ник Кэссиди. Во время второго группового этапа прошёл небольшой дождь, и дуэли проходили на подсыхающей трассе.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 
  не смог показать время из-за аварии. Допущен к старту.
  получил штраф в три позиции за превышение скорости в режиме красных флагов.

Гонка 
Погода:  Пасмурно. Дождь в конце. Воздух +29…27 °C. Трасса +39…34 °C.

Гонка стартовала в 13:03 по местному времени (UTC-4). Первую победу в своей карьере в Формуле E одержал Ник Кэссиди. На втором месте финишировал Лукас ди Грасси, третьим — напарник по команде победителя Робин Фряйнс. Гонка была остановлена на 30 круге из-за сильного дождя и массовой аварии лидеров гонки в шестом повороте, в которой разбили свои машины Кэссиди, ди Грасси и Вандорн. Дирекция приняла решения завершит гонку досрочно и засчитать её результаты по 29 кругу, когда в ней еще Кэссиди.

На старте Кэссиди сохранил позицию, Вандорн неудачно стартовал и потерял две позиции. Позади в пелотоне Вернь столкнулся с Эвансом. Первым среди лидеров воспользовался режимом атаки Фряйнс на 5-м круге, следом заехал Кэссиди, на 7-м круге — ди Грасси. По итогу позиции среди лидеров не изменились. На 16-м круге Буэми второй раз использовал режим атаки, следом это сделали Кэссиди, ди Грасси и Вандорн. Вандорну удалось остаться впереди Буэми после заезда за режимом атаки. На 24-м круге Вандорн опередил ди Грасси. На 26-м круге ди Грасси атаковал Вандорна обратно, вытеснив того с траектории, чем смог воспользоваться Фряйнс, который вышел на третье место. К 27-м кругу Мортара прорвался на пятую позицию. На 28-м круге начался дождь, который к 30-м кругу настолько усилился, что в 6-м повороте трассы лидеры гонки — Кэссиди, ди Грасси и Вандорн, вылетели с трассы и разбили свои автомобили. Гонка сразу была остановлена и позже уже не была возобновлена.

Круги лидирования

Примечания 
 Гонщики, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию
 Одно очко за быстрый круг
 Эдоардо Мортара получил штраф в 5 секунд за превышение скорости в режиме желтых флагов на всей трассе (FCY).
 Джейк Деннис получил штраф в 5 секунд за превышение скорости в режиме желтых флагов на всей трассе (FCY).
 Митч Эванс получил штраф в 5 секунд за превышение скорости в режиме желтых флагов на всей трассе (FCY).
 Андре Лоттерер получил штраф в 10 секунд за столкновение с Антониу Феликсом да Коштой.
  получил штраф в 21 секунду, так как не активировал режим атаки второй раз.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Вторая гонка

Свободные заезды 
Третья сессия состоялась 17 июля в 07:00 (UTC-4).

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +25…28 °C. Трасса +27…30 °C.

Квалификация началась в 08:40 по местному времени (UTC-4). Победителем квалификации вновь стал Ник Кэссиди, но он получил штраф за перерасход количеств радиаторов накопителя в течение сезона после его очередной замены. С поул-позиции стартовал Антониу Феликс да Кошта.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 
 Времена круга Паскаля Верляйна были удалена за превышение мощности мотора. Допущен к старту.
 Эдоардо Мортара не смог показать время круга из-за технических проблем. Допущен к старту.
 Времена круга Лукаса ди Грасси были удалены за нарушение процедуры нахождения на пит-лейне.
 Ник Кэссиди получил штраф в 30 позиций за перерасход радиаторов накопителя.

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +29…30 °C. Трасса +39…42 °C.

Гонка стартовала в 13:03 по местному времени (UTC-4). Антониу Феликс да Кошта впервые в сезоне одержал победу. Стоффель Вандорн финишировал вторым, Митч Эванс — третьим.

Да Кошта сохранил первую позицию на старте, Лоттерер плохо тронулся с места, и он потерял множество позиций, Деннис вышел на шестую место. На 10-м круге Эванс опередил Денниса, следом это сделал Фряйнс. На 10-м круге шедший четвёртым де Врис первым воспользовался режимом атаки (в гонке был доступен всего один режим атаки, продолжительностью восемь минут), следом это сделали остальные лидеры заезда. На 16-м круге Эванс опередил де Вриса, и начал прессинговать Вандорна, в свою очередь Вандорн спустя два круга опередил Симса в борьбе за вторую позицию. На 21-м круге де Вриса вернул себе позицию, а на следующем круге Эванс при попытке обгона де Вриса подскочил на кочке и потерял контроль над автомобилем, однако он смог избежать столкновения со стеной. На 30-м круге точно такая же ситуация произошла и с де Врисаом, который при попытке обгона Симса подскочил на кочке, потерял контроль над автомобилем и задел стену. На 35-м круге Эванс опередил Симса и вышел на третью позицию. На 36-м круге произошла авария Верня, ди Грасси и , однако они позже смогли разъехаться, освободить трассу, и гонка продолжилась.

Круги лидирования

Примечания 
 Гонщики, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Одно очко за быстрый круг.
 Три очка за победу в квалификации.
 Оливер Терви получил штраф в 10 секунд за обгон под жёлтыми флагами.
 Максимилиан Гюнтер финишировал на 17-й позиции, однако был дисквалифицирован за перерасход энергии.

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в США в 2022 году
ЕПри Нью-Йорка